El nombre Frank Freeman puede hacer referencia a:

Personas 
 Frank Freeman (1861-1949), arquitecto canadiense.
 Frank Freeman Jr. (1915-1962), productor cinematográfico y actor estadounidense, hijo de Frank Nugent Freeman.
 Frank Nugent Freeman (1880-1961), académico, investigador, y educador canadiense naturalizado estadounidense, instructor y profesor de 'Psicología educativa' de la 'Universidad de Chicago'.
 Young Frank Freeman (1890-1969), estadounidense, ejecutivo de la industria cinematográfica como director de la 'Paramount Pictures'.

Miscelánea 
 Frank Freeman's Barber Shop (de la escritora Baynard Rush Hall), una de las primeras obras anti-Tom producidas en el sur de los Estados Unidos, en respuesta a la publicación de la novela La cabaña del tío Tom (de la escritora Harriet Beecher Stowe); la citada novela anti-Tom (y otras novelas de temática similar del siglo XIX), citicaban la obra de Stowe por transmitir una idea exagerada y deformada sobre la maldad y la inmoralidad de la esclavitud, asegurando que esa era una representación inexacta de la vida de las plantaciones sureñas, así como de las relaciones entre los esclavistas y sus esclavos, e intentando desarrollar una visión más realista de lo que se pasaba en el sur en aquella época.